Waiting to Happen/36 est une compilation du groupe piémontais Perturbazione, sortie en 2002.

Liste des titres

Notes et références 

Album de Perturbazione
Compilation musicale sortie en 2002